

События

Египет 
 Родилась Сатамон или Ситамон (1370 год до н. э. — неизвестно) — принцесса из XVIII династии Древнего Египта, старшая из дочерей Аменхотепа III.

Греция 
 1376 до н. э. — верховный король Персей (1376—1348 до н. э.) доминировал над городом Микены.
 1370 до н. э. — Микены, главная база политической власти на материковой Греции.

Месопотамия 
 1375 до н. э. — Бурна-Буриаш II (1375—1333 до н. э.) наследовал Куригалзу I как царю Вавилонии.
 1371 до н. э. — Бурна-Буриаш II женился на своей сестре и дочери Аменхотепа III.

Скончались 
 Каранни

См. также